Miejscowości w USA:
 Stratton – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Kit Carson
 Stratton – miejscowość w stanie Vermont, w hrabstwie Windham
 Stratton – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Hitchcock
 Stratton – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Jefferson
Gminy w USA:
 Stratton (ang. Stratton Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Edgar
 Stratton (ang. Stratton Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Windham
W Wielkiej Brytanii:
 Stratton – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)
 Stratton – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Stratton – miasto w Kornwalii (Anglia)